Aleksandr Pawłowicz Jefimow (1905–1980) – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Aleksandr Nikołajewicz Jefimow (1923–2012) – radziecki lotnik i dowódca wojskowy, marszałek lotnictwa ZSRR